Audition steht für:

 Auditive Wahrnehmung (Hörvermögen)
 Audition (Religion), ein individuelles Hörerlebnis in der Religion, siehe auch Vision (Religion)
 eine Bewerbung in der Unterhaltungsbranche, siehe auch Casting (Auswahlverfahren)
 Audition (Film), japanischer Horrorfilm
 Audition Online, Online-Spiel
 die Audioeditor-Software Adobe Audition